Sezon 2021/2022 2. Fußball-Bundesligi – 48. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występowało 18 zespołów. Mistrz oraz wicemistrz 2. Bundesligi awansowały bezpośrednio do Bundesligi na sezon 2022/2023, natomiast 3. drużyna grała baraż (dwumecz) z 16. drużyną 1. Bundesligi. 2 najsłabsze drużyny spadły do 3. Bundesligi na sezon 2022/2023, natomiast 16. drużyna grała w barażach (dwumecz) z 3. drużyną 3. Bundesligi.

2. Fußball-Bundesliga (2021/2022)

Drużyny 

W 2. Bundeslidze występowało 18 zespołów:

Tabela

Statystyki 
Stan na 15.05.2022

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Baraże

Baraże o Bundesligę 

Zwycięzca: Hertha BSC

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca: 1. FC Kaiserslautern

Przypisy

Zobacz też 
 Bundesliga
 2. Bundesliga
 3. Bundesliga

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Niemczech
2022 w Niemczech